Dilatanz bezeichnet:

 Dilatanz (Fluid) beschreibt die Scherverzähung in der Rheologie
 Dilatanz (granulare Materie) beschreibt die Volumenvergrößerung von körnigem Material unter Scherbelastung
 Dilatanz (Festkörper) beschreibt die Volumenvergrößerung von Festkörpern unter Scherbelastung nach vorhergehender duktiler Kompression